В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Регіна Маршикова здобула титул, у фіналі перемігши Маріс Крюгер 6-4, 4-6, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Розмарі Казалс (чвертьфінал)
 Міма Яушовець (2-ге коло)
 Відсутня
 Відсутня

 Джанет Ньюберрі (2-ге коло)
 Відсутня
 Відсутня
 Івонн Вермак (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Canadian Open (теніс)